L'amante sconosciuta (Evelyn Prentice) – film del 1934 diretto da William K. Howard 
Equator - L'amante sconosciuta (Équateur) – film del 1983 diretto da Serge Gainsbourg